Ludovic al III-lea se poate referi la:

Ludovic al III-lea al Bavariei
Ludovic al III-lea, Împărat carolingian
Ludovic al III-lea al Franței
Ludovic al III-lea, Mare Duce de Hesse
Ludovic cel Tânăr, al III-lea al Sfântului Imperiu Roman